Renfrew kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Renfrew (ort i Kanada), Ontario,

Storbritannien 

 Renfrewshire (rådsområde i Storbritannien), grevskap, Skottland, 
 Renfrew (ort i Storbritannien), Skottland, Renfrewshire, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar